Енцелад може да се отнася за:

 Енцелад – спътник на Сатурн
 Енкелад (или Енцелад, ) – гигант от древногръцката митология